La rue de la Mire est une voie du  de Paris, en France.

Situation et accès 

La rue de la Mire est une voie publique située dans le  de Paris. Elle débute au 17, rue Ravignan et se termine au 5, place Jean-Baptiste-Clément.

Origine du nom 
Elle porte ce nom en raison du voisinage de l'une des mires donnant la direction du méridien de Paris.

Historique 
Cette rue de l'ancienne commune de Montmartre s'est appelée « petite rue des Moulins » à cause des anciens moulins de la butte Montmartre, dont il ne reste aujourd'hui que le moulin de la Galette.

Elle prit le nom de « rue de la Mire » par un arrêté du . 

Elle a été classée dans la voirie parisienne par un arrêté préfectoral du  après être devenue une voie publique.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire 	
Ici fut installée la mire du nord, d'abord un poteau appelé « piquet de la méridienne », puis on construisit en 1736 une sorte de pyramide de 3 mètres de haut, plus visible.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des voies du 18e arrondissement de Paris

Liens externes 
 Rue de la Mire (mairie de Paris)

Références 

Mire
Mire